Stati Uniti d'America
 New Boston – città della Contea di Mercer, Illinois
 New Boston – città della Contea di Hillsborough, New Hampshire
 New Boston – villaggio della Contea di Scioto, Ohio
 New Boston – città della Contea di Bowie, Texas